Die Liste von Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit in Afrika enthält nach heutigen Staatsnamen sortierbar Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit, die nach der Unabhängigkeit des jeweiligen Staates umbenannt wurden sowie ihre aktuellen Namen. Die Umbenennungen erfolgten überwiegend mit der Absicht, so die Unabhängigkeit und das Selbstvertrauen in die eigene afrikanische Kultur zu demonstrieren und Symbole der Kolonialzeit zu entfernen. Wohl bekannteste Beispiele für diese Politik ist der Versuch der „Zairisierung“ der Demokratischen Republik Kongo unter Mobutu Sese Seko in den 1970er Jahren oder die systematische Umbenennung von Ortsbezeichnungen nach der Unabhängigkeit Simbabwes unter Robert Mugabe. In einigen Fällen wurde mit den Umbenennungen auch nur eine tatsächlich oder vermeintlich fehlerhafte Übertragung traditioneller Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit korrigiert. So wurde etwa aus dem simbabwischen „Gwelo“ nach der Unabhängigkeit „Gweru“. Im Spezialfall von Südafrika handelte es sich im weiteren Sinne um die Entfernung von Symbolen der Apartheid.

Nicht aufgenommen sind offenkundig aus europäischen Sprachen stammende Ortsbezeichnungen, die keine Umbenennungen nach der Unabhängigkeit erfahren haben.

Siehe auch 
 Liste deutscher Bezeichnungen tansanischer Orte
 Liste der geänderten Ortsnamen in Angola nach 1975
 Liste der geänderten Ortsnamen in Mosambik nach 1975
 Liste der geänderten Ortsnamen in Guinea-Bissau nach 1974
 Liste von Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit in Osttimor

Quellen 
 NAMES (ALTERATION) ACT, Zimbabwe, abgerufen am 12. Mai 2013

Afrika Kolonialzeit
!Ortsbezeichnungen der Kolonialzeit
!